DNT est un sigle pouvant désigner :
 Den Norske Turistforening (en français, Fédération norvégienne des clubs alpins et de montagne) ;
 Deutsches Nationaltheater (en français, Théâtre national allemand) ;
 dinitrotoluène, un composé chimique ;
 Do Not Track, une entête HTTP proposée en  au W3C, abandonné en  par manque d'adoption et de support ;
 Déclaration Nominative Trimestrielle (ou DNS pour Déclaration Nominative Simplifiée) une des déclarations URSSAF;
 Druk Nyamrup Tshogpa (en français: parti de l'unité du Bhoutan), un parti politique bhoutanais.